Andrés Mitrovic (1921-2008) – cestista cileno
 Branislav Mitrović (1985) – pallanuotista serbo
 Dalibor Mitrović (1977) – ex calciatore serbo, di ruolo attaccante
 Filip Mitrović (1993) – calciatore montenegrino, di ruolo difensore
 Josip Mitrović (2000) – calciatore croato, di ruolo attaccante
 Luka Mitrović (1993) – cestista serbo
 Marko Mitrović (1992) – calciatore svedese, di ruolo attaccante 
 Matej Mitrović (1993) – calciatore croato, di ruolo difensore
 Milan Mitrović (1988) – calciatore serbo, di ruolo difensore
 Milorad Mitrović (1908-1993) – calciatore jugoslavo, di ruolo difensore
 Miodrag Mitrović (1991) – calciatore svizzero con cittadinanza bosniaca
 Nemanja Mitrović (1990) – cestista bosniaco naturalizzato canadese
 Nemanja Mitrovič (1992) – calciatore sloveno, di ruolo difensore
 Nikola Mitrović (1987) – calciatore serbo, di ruolo centrocampista
 Ognjen Mitrović (1999) – calciatore serbo, di ruolo difensore
 Radovan Mitrović (1992) – calciatore austriaco, di ruolo centrocampista
 Romeo Mitrović (1979) – ex calciatore bosniaco, di ruolo portiere
 Stefan Mitrović (1988) – pallanuotista serbo
 Stefan Mitrović (1990) – calciatore serbo, di ruolo difensore
 Stefan Mitrović (2002) – calciatore serbo, di ruolo centrocampista 
 Zvezdan Mitrović (1970) – allenatore di pallacanestro montenegrino

Pagine correlate
 Aleksandar Mitrović